Híria (llatí Hyria, alternativament Uria) fou el nom de tres ciutats d'Itàlia:

 Híria de Calàbria
 Híria de Pulla
 Híria de Campania